Грамаде — село в Болгарии
 Грамаде — в Кюстендилской области;
 Грамаде — в Смолянской области.

См. также 
 Грамада